Montmarin (Vesoul) ; quartier de Vesoul.
 Montmarin (Ardennes) ; section de la commune de Givry-sur-Aisne, ancienne section de la commune de Fleury-et-Montmarin et ancien village abandonné.
 Château de Montmarin ;  construit en 1760 par Aaron Magon ; il est situé sur la commune de Pleurtuit en Ille-et-Vilaine.
 La famille Marin de Montmarin, famille noble de l'ancien régime en Bourgogne et en Vendômois.